Gletschach ist der Name folgender Orte:

 Gletschach (Gemeinde Griffen), Ortschaft der Gemeinde Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Gletschach (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft der Gemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten